Bobo kan syfta på:

Bobô, en fotbollsspelare
Bobo (tecknad serie)
Bobo (Kina)
DJ Bobo, schweizisk musiker